Телеграфные войска — разновидность войск связи, которые отвечают за обеспечение безопасного телеграфного сообщения между дружественными подразделениями в военное время и за разрушение вражеских телеграфных коммуникаций.

Первые подобные подразделения появились в Королевстве Пруссия в 1830 году как Новые Прусские инженерные батальоны. В отдельный корпус их объединили в 1899 году, который позднее стал .

Телеграфными войсками нередко использовался оптический телеграф. Ныне похожую роль, как у телеграфных войск, в составе войск связи играют войска радиоэлектронной борьбы.

Телеграфные войска по европейским армиям 

 : военный телеграфный корпус образован в 1810 году, полевая рота телеграфистов — в 1884 году
 : телеграфные войска образованы в 1830 году, но в мирное время не созывались
 : телеграфные войска в мирное время стали созываться только к концу XIX века
 : в мирное время службу несли телеграфный батальон в составе двух дивизионов (один был в постоянной боевой готовности, второй занимался преимущественно телеграфной связью для гражданских нужд)
 : три телеграфных подразделения по две роты каждое в составе 3-го инженерного полка
 : Единая армия располагала железнодорожным и телеграфным полками (каждый полк состоял из двух батальонов, каждый батальон из четырёх рот) и именовались техническими войсками;
 : 17 телеграфных парков в военное время, все в составе сапёрных бригад и именовались инженерными войсками;
 , , , , : телеграфная рота в мирное время

Британская империя 
В 1870 году было образовано телеграфное подразделение «C» Корпуса королевских инженеров под командованием капитана Монтега Ламберта. Это было первое подразделение войск связи в Великобритании: оно занималось обеспечением связи между британскими войсками при помощи проволочного и оптического телеграфа. Численность подразделения номинально составляла 135 человек (в т.ч. 2 офицера). В 1871 году она возросла до 250 человек (в т.ч. 5 офицеров), а в 1879 году подразделение телеграфистов приняло боевое крещение в англо-зулусской войне. 1 мая 1884 был образован Телеграфный батальон Королевских инженеров () из двух дивизионов. В 1908 году роль телеграфных подразделений перешла к Службе связи Королевских инженеров (), которая занималась развитием беспроволочного телеграфа и мотоциклетных курьеров. Правопреемником и основным видом войск связи с 1920 года является Королевский корпус связи.

Германская империя

Прусские телеграфные батальоны 

 1-й телеграфный батальон: образован 25 марта 1889 года, был подчинён  и Кавалерийской школе телеграфистов. Гарнизон в мирное время: Берлин, Трептов-парк. Состоял из четырёх рот: 2-я и 4-я комплектовались из подразделений Вюртембергской армии, 3-я и частично 4-я — из частей .
 2-й телеграфный батальон: образован 25 марта 1889 года, был подчинён  и 1-му инспекторату Телеграфного корпуса. Гарнизон в мирное время: Франкфурт-на-Одере и Котбус.
 3-й телеграфный батальон: образован в 1899 году, был подчинён  и 2-му инспекторату Телеграфного корпуса. Гарнизон в мирное время: Кобленц и Дармштадт.
 4-й телеграфный батальон: образован 1 октября 1907 года, был подчинён 14-му корпусу и 2-му инспекторату Телеграфного корпуса. Гарнизон в мирное время: Карлсруэ и Фрайбург.
 5-й телеграфный батальон: образован 1 октября 1912 года, был подчинён  и 1-му инспекторату Телеграфного корпуса. Гарнизон в мирное время: Данциг.
 6-й телеграфный батальон: образован в 1913 году. Гарнизон в мирное время: Ганновер.

Саксонские телеграфные батальоны 
 7-й телеграфный батальон: был подчинён 1-му инспекторату Телеграфного корпуса. Гарнизон в мирное время: Цайтхайн

Баварские телеграфные батальоны 
 1-й телеграфный батальон: образован в 1901 году. Гарнизон: Мюнхен.
 2-й телеграфный батальон: образован в 1912 году. Гарнизон: Мюнхен.

Российская империя 
Телеграф внедрялся в русскую армию со времён русско-турецкой войны 1877—1878 гг.. В конце XIX века в Центральной России существовало 17 военно-телеграфных парков (975 вёрст телеграфных линий), ещё два были на Кавказе (130 вёрст). Каждый военно-телеграфный парк имеет личный состав и материальную часть, необходимую для устройства в тылу войск телеграфной линии протяжением до 65 верст. Также в крепостях было создано 55 узлов связи (423 версты), в другом источнике указано 6 крепостных военных телеграфов.  В 1894 году военно-телеграфные парки в Русской армии были упразднены, а в состав сапёрных батальонов Европейской и Азиатской России включено по одной телеграфной роте. Всего в Европейской России — 24, в Азиатской России — три телеграфные роты и одна телеграфная команда. Телеграфные роты (военно-телеграфные роты), в обязанности которых входило обеспечивать связь между главной квартирой, штабами армий, её корпусами, штабами корпусов и их дивизиями, а при необходимости и отдельными частями, находившимися в районе действия дивизии. Военно-телеграфные роты, располагавшиеся на территории Европейской части России и на Кавказе, состояли из двух шестовых и одного кабельного отделения. Роты, расположенные в азиатской части — из четырёх шестовых отделений. Кабельные отделения использовались для создания линий связи в районах, подверженных артиллерийскому огню, или в районах, где создание шестовой линии невозможно по географическим причинам, например в горах. Каждое отделение кроме телеграфного оборудования имело оборудование оптического телеграфа. Для дневного применялись зеркала диаметром 50 сантиметров, для ночного — оптические полевые аппараты Манжена с объективами диаметром 10 сантиметров и сигнальными приборами Г. М. Миклашевского.

С 1906 г. в дополнение в кабельным военным телеграфным ротам и военным телеграфам началось формирование полевых и крепостных искровых телеграфных рот и станций. Это положило начало радиосвязи в Русской армии.

С 1912 года утверждены нормы снабжения армейских корпусов средствами связи. Согласно нормам, на каждый корпус из двух пехотных дивизий (по 8 полков), сапёрного батальона (телеграфная рота, три сапёрные роты) и отделения полевого инженерного парка приходились 20 телеграфных, 193 телефонных аппарата и 333 версты кабеля. После революции телеграфные формирования были преобразованы в войска связи РККА и стали самостоятельными специальными войсками.

Знаки различия

См. также 
 Кабельно-шестовая рота

Примечания

Литература

Ссылки 
 Die optische und elektromagnetische Militaertelegraphie in Preussen 
 Die Entwicklung der Telegraphentruppen bis zum Ersten Weltkrieg 
 Aus der Telegraphentruppe entstehen moderne Nachrichtentruppen 

Войска связи
Телеграф